La Freeway Cola è una marca di Cola prodotta e venduta in esclusiva dalla catena di supermercati europea Lidl. .

Caratteristiche 

La Freeway Cola si rifà alla più famosa Coca Cola; è venduta in bottiglie PET da due litri e da 1,5 litri e in bottigliette da 50 cl.

In Italia viene prodotta negli stabilimenti di Sanpellegrino Spa, Sibat Tomarchio Srl e Spumador Spa per conto di LIDL Italia come si può leggere dagli indirizzi posti nell'etichetta sul retro.

Oltre ad essere disponibile da tempo anche in versione Light, è stata recentemente introdotta anche la versione 0%, che ricorda, nel packaging e nel nome, la Coca-Cola Zero.

Esiste anche la versione al gusto Lemon.

Note 

Cola